Sergio Blanco (1971-), dramaturge et metteur en scène franco-uruguayen ;
 Sergio Blanco Marfil (1971-), boxeur espagnol ;
 Sergio Blanco (1981-), footballeur uruguayen ;
 Sergio Noda Blanco (1987-), joueur espagnol de volley-ball.